Пётр Алексе́евич Ушако́в:
 Ушаков, Пётр Алексеевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Ушаков, Пётр Алексеевич (род. 1958) — советский футболист.